Мо-Хоног (Киног ап Брихан, Каног, Сеннюр; ; убит в ) — мученик валлийский, память 7 октября.

Святой Мо-Хоног был сыном св. короля Брихана, известного своей плодовитостью. Святой Каног был убит в  во время нашествия варваров. В Уэльсе имеются храмы, освящённые в его честь. Он также почитаем в Бретани. Его сын Райн стал королём Брихейниога.

 Spurred on by their impiety,
 God-hating barbarians sought to destroy thee, O holy Cynog,
 but by death thou didst gain the victory.
 Pray for us, that we too may triumph over evil by faithfulness unto the end,
 that we may be granted great mercy.

Ссылки 
 Кельтские и старо-английские святые

Святые Бретани
Святые Уэльса
Святые по алфавиту
Католические святые
Англиканские святые
Христианские святые V века
Дети святых
Христианские мученики
Умершие в Уэльсе
Персоналии по алфавиту
Святые Единой Церкви
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения